Il singolare del Lipton Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–1, 6–4 Kimiko Date.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Lipton Championships 1995